Ein Kettenschmiedemuseum beschäftigt sich mit der Herstellung von Ketten.

 Kettenschmiedemuseum Fröndenberg
 Kettenschmiedemuseum Sichtigvor